Jméno Brestovec nese více obcí:
 Brestovec (okres Komárno) – obec v okrese Komárno
 Brestovec (okres Myjava) – obec v okrese Myjava